Lista delle città dello Utah, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) e i census-designated place (CDP) dello Stato.
    
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Utah